

Вешхово — гміна в Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Вежхово — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Вежхово — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Вежхово — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства